Markó László (1848–1918) orvos, Borsod vármegye főorvosa, a Borsodmegyei Orvos- és Gyógyszerész Egylet elnöke
Markó László (1928–2022) állami díjas magyar vegyészmérnök, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja
Markó László (1928–2014) geofizikus, olajmérnök
Markó László (1951–2021) lexikonszerkesztő
Markó László (1959–) repülőmodellező

Jegyzetek